

Natuur en wetenschappen 
 Iris (anatomie), een deel van het oog
 Diafragma (optica), een mechanisch onderdeel dat vergelijkbaar is met de iris in het oog
 Iris (plant) (Lis), een geslacht van planten uit de lissenfamilie
 Iris (insect), een geslacht van bidsprinkhanen
 Iris (planetoïde), een planetoïde

Personen, personages 
 Iris (voornaam), een meisjesnaam
 Iris (Pokémon), een personage uit het veertiende seizoen van Pokémon 
 Iris (personage), een personage uit de gameserie Phoenix Wright
 Iris (zangeres), artiestennaam van de Vlaamse zangeres Laura Van den Bruel
 Iris (godin), een Griekse godin

Merken 
 Iris (bier), een bier gebrouwen door Brouwerij Cantillon
 Iris (Brescia), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 Iris (Brixton), een Brits historisch motorfietsmerk

Film en televisie 
 Iris och löjtnantshjärta, een Zweedse film uit 1946 van Alf Sjöberg
 Iris (1987), een Nederlandse film van Mady Saks met Monique van de Ven over een veearts
 Iris (televisieserie), een op deze film gebaseerde televisieserie
 Iris (2001), een Amerikaanse film van Richard Eyre over het leven van Iris Murdoch
 Iris (2006), een Amerikaanse film van Ben Kim
 Iris the Movie, een Zuid-Koreaanse film uit 2009 van Kyoo-tae Kim en Yun-ho Yang
 Iris (2011), een Zweedse film uit 2011
 Iris (2016), een Franse film uit 2016
 Iris (televisiekanaal), Italiaans televisiekanaal

Divers 
 Iris (band), een band
 Iris (loge), een vrijmetselaarsloge
 Iris (maandblad), een voormalig Belgisch maandblad
 Iris (stripblad), een Nederlands stripblad
 Iris (lied), een lied van de Goo Goo Dolls, te vinden op hun album Dizzy up the girl
 Iris (trein), een Eurocity trein
 Iris (opera)

Acroniem 
 IRIS Hogeschool Brussel, voormalige hogeschool in Brussel, opgegaan in Europese Hogeschool Brussel.
 IRIS (Ziekenhuiskoepel Brussel), Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking; koepelorganisatie van de Brusselse openbare en universitaire ziekenhuizen
 IRIS (bedrijf), Image Recognition Integrated Systems, een Belgisch bedrijf
 IRIS research, een economisch onderzoeksinstituut van de Rabobank en Robeco.
 IRIS Immunologie, Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome.
 IRIS-T, een Duitse lucht-luchtraket.
 IRIS (tijdwaarnemingssysteem), een tijdwaarnemingssysteem primair gericht op roeiwedstrijden
 Integraal Rechtspraak Informatie Systeem voor kantonzaken
 IRIS Smart Cities, Integrated and Replicable solutions for co-creation In Sustainable cities, is een vanuit het EU-programma HORIZON 2020 betaald project voor vijf jaar vanaf oktober 2017. 
 IRIS2, Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellites, een geplande constellatie van satellieten voor de Europese Unie.